Barbarossastraße ist der Name folgender Straßen:
 Barbarossastraße (Bad Reichenhall), siehe Liste der Straßen und Plätze der Stadt Bad Reichenhall
 Barbarossastraße (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Schöneberg
 Barbarossastraße (Bremen)
 Barbarossastraße (Chemnitz), mit 58 Häusern als Baudenkmale, siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Kaßberg, A–H
 Barbarossastraße (Frankfurt am Main), siehe Liste der Straßennamen von Frankfurt am Main/B
 Barbarossastraße (Gelnhausen), mit dem Sitz der Kreissparkasse Gelnhausen
 Barbarossastraße (Ingolstadt), siehe Liste Ingolstädter Straßennamen
 Barbarossastraße (Kaiserslautern), Standort der Eisenwerke Kaiserslautern
 Barbarossastraße (Mainz), siehe Liste der Straßennamen von Mainz-Neustadt
 Barbarossastraße (Mönchengladbach) mit Haus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 16, Nr. 18, Nr. 22 und Nr. 23
 Barbarossastraße (München) mit Nazarethkirche (München) 
 Barbarossastraße (Sinzig) mit Amtsgericht Sinzig (Nr. 21) und Schloss Sinzig (Nr. 35)

Siehe auch:
 Barbarossaplatz